Die Communauté de communes du Bas Armagnac ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 30. Dezember 1998 gegründet und umfasst 26 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Nogaro.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bas Armagnac
Gegründet 1998